De Grand Prix-wegrace van Turkije 2006 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 30 april 2006 op Istanbul Park nabij Istanboel, Turkije.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Turkije